Dalupiri ist der Name folgender Inseln:

 Dalupiri (Cagayan), Insel in der Provinz Cagayan, Philippinen
 Dalupiri (Nord-Samar), Insel in der Provinz Nord-Samar, Philippinen